Чемпіонат України з футболу 2011/2012 років серед команд першої ліги — 21-й розіграш чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги.

Команди-учасниці 
У чемпіонаті України серед команд першої ліги беруть участь 18 команд:

Перед початком сезону команда «Говерла-Закарпаття» мала назву «Закарпаття», ФК «Севастополь» — ПФК «Севастополь», команда ФК «Одеса» мала назву «Дністер» і представляла смт Овідіополь Овідіопольського району.

31 травня 2012 року рішенням ДК ПФЛ команда «Енергетик» виключена зі змагань за дві неявки на ігри без поважних причин.

Підсумкова турнірна таблиця 
|}
«Енергетик» знявся після 32-го туру.

Лідер за туром

Друге місце

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Лауреати сезону 
За результатами опитування клубів першої ліги ПФЛ лауреатами сезону стали:
 найкращий тренер команд клубів ПФЛ — Олександр Севідов («Говерла-Закарпаття» Ужгород)
 найкращий футболіст сезону — Дмитро Трухін («Говерла-Закарпаття» Ужгород)
 найкращий арбітр — Микола Кривоносов (Київ)
 переможець конкурсу «Чесна гра» — «Говерла-Закарпаття» Ужгород
Нагороди було вручено під час XXI Конференції ПФЛ 11 червня 2012 року .

Джерела 
 Перша ліга 2011/2012 на сайті ФФУ

Примітки

Див. також 
 Кубок України з футболу 2011—2012

Сезони першої ліги України з футболу
2011 у футболі
2012 у футболі
2011 в українському спорті
2012 в українському спорті